, sottostazione di polizia di quartiere giapponese, talvolta chiamata "cabina di polizia"
 , un'antica moneta d'oro giapponese di forma ovale
 Cultura di Koban, una cultura del Caucaso centro-settentrionale, datata tra il 1100 e il 400 a.C. ca.